Хомут — деталь у вигляді зігнутого в скобу стрижня або кільця для кріплення чого-небудь
 Хомут — шийна частина кінської упряжі. Хомут у воловому запрягу називається ярмом. У переносному значенні «хомут» — що-небудь украй обтяжливе, важке для когось.
 Хомут — зв'язка з лози для скріплення колод плота.

Топонім 
  — населений пункт в Росії, у Кораблінському районі Рязанської області

Див. також 
  — польський шляхетський герб.
 Хомутець

Примітки